Warszkowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo 
 Warszkowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Warszkowo-Kolonia